Михаи́л Миха́йлович Ро́занов (1902 — 1989) — политический заключённый, , исследователь ГУЛАГа.

Биография 
Михаил Михайлович Розанов родился в 1902 году в Тамбовской губернии.

 1928 — Бегство из СССР в Маньчжурию. Выдворение обратно. Арест.
 1930, май — Осужден на 10 лет заключения. Этапирован в Соловецкие лагеря.
 1930–1931 — Работал на материковых командировках: землекоп на постройке тракта Лоухи – Кестеньга, десятник и молотобоец; счетовод лесозаготовок для экспорта на одном из островов на озере Выг.
 1931, весна – 1932, осень — отправлен на Соловки как «склонный к побегу».
 Табельщик и счетовод лесозаготовок и лесобиржи, лесотаксатор лесничества.
 Оформление выпуска печатной лагерной газеты в качестве технического редактора.
 1932, осень — Добровольный этап с уголовниками-рецидивистами с острова в Ухтпечлаг.
 1936–1937 — Командировка в Сыктывкар по деловым поручениям от Печерского Судостроя Ухтпечлага.
 1938 (?) — Получение нового срока.
 В течение 15 месяцев – штрафной изолятор,
 штрафные работы на лесосплаве.
 1930, май – 1941, лето — Нахождение М. Розанова в разных лагерях Севера более 11 лет без перерыва.
 Он принадлежал, по собственному свидетельству, к 5 процентам заключенных (лагерная «аристократия»), кто не мёрз от морозов, не испытывал мук голода, не падал обессиленным на работе.
 1941, лето — Участник войны в качестве бойца Оборонстроя НКВД.
 Тогда же: плен, в результате которого оказался за границей, за пределами СССР.
 1949 — Публикация в Лимбурге (Западная Германия) в газете издательства «Посев» воспоминаний М. Розанова.
 1951 — Издание воспоминаний издательством «Посев» отдельной книгой – «Завоеватели белых пятен» Б.м. [Лимбург], 1951. XXXVI +236 с., табл. (288 стр. и 36 стр. вводной главы о социально-экономическом и политическом значении лагерей для большевизма).
 1970-е гг. — Написание на основе пятнадцати книг воспоминаний соловецких заключенных двухтомника «Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939. — Обзор воспоминаний соловчан соловчанами». Б.м. [Printed in USA], 1979-1987. - Кн.1.-1979 - 299 с.; Кн.2 - Б.г. - 176 с., Кн.З. - Б.г. - 87 с.
 1949—1980-е гг. — Проживание в США.
 1979–1980 — Издание в США двухтомника малым тиражом на собственные сбережения.

 1987 год — Посещение СССР.

Михаил Михайлович Розанов скончался в 1989 году.

Публикации 
 1951 — «Завоевание белых пятен», издательство «Посев».
 1970-е гг. — двухтомник «Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939. — Обзор воспоминаний соловчан соловчанами».

Примечания

Ссылки 
 Воспоминания о Гулаге и их авторы. // Розанов Михаил Михайлович  (1902-1989 (1990 ?)), писатель
 Книга - Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939. Факты — домыслы — «параши». Обзор воспоминаний соловчан соловчанами.. Михаил Михайлович Розанов - // Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939. Факты — домыслы — «параши». Обзор воспоминаний соловчан соловчанами. // Автор: Михаил Михайлович Розанов // Жанр: История, Биографии и Мемуары // Серия: - // Год издания: 1979 // Язык книги: русский // Страниц: 465
 Название книги: Соловецкий концлагерь в монастыре. 1922–1939. Факты – домыслы – «параши». Обзор воспоминаний соловчан соловчанами. Автор: Михаил Михайлович Розанов.
 Михаил Розанов: «Здесь власть не советская, а соловецкая!..»

Русские эмигранты первой волны в Китае
Вернувшиеся русские эмигранты первой волны
Беглецы из СССР (неудавшиеся)
Заключённые Ухтпечлага
Заключённые Соловецкого лагеря особого назначения
Военные строители Великой Отечественной войны‎
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Русские эмигранты второй волны в Германии
Русские эмигранты второй волны в США
Мемуаристы русского зарубежья